Верхневилюйск — топонимы (аэропорт и населённый пункт) в Якутии:

 Верхневилюйск — село в Якутии, административный центр Верхневилюйского улуса.
 Верхневилюйск — региональный аэропорт посёлка Верхневилюйск Верхневилюйского улуса Якутии.